Els 10 km femení en aigües obertes es van celebrar el 23 de juliol de 2013 al Port Vell de Barcelona.

Resultats 
DNS: No presentada

OTL: Supera el temps límit

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013